Вере́нич — фамилия. Известные носители:
 Веренич, Александр Иванович (1971—2022) — белорусский баскетболист и тренер.
 Веренич, Марина Олеговна (род. 1994) — российская кёрлингистка.

См. также 
 Веренич-Стаховские